Нижче наведено список населених пунктів Габровської області, Болгарія.

Примітки 

Габровська область
Габровська область